El Barrial kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Barrial, Tabasco, ort, Jonuta, 
 El Barrial, Veracruz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar